

Cinema 
 L'australieno (As Time Goes By) – film del 1988 diretto da Barry Peak

Musica 
 As Time Goes By – canzone jazz del 1931 scritta da Herman Hupfeld e resa famosa per il suo uso nel film Casablanca
 As Time Goes By – album degli Harpers Bizarre del 1976
 As Time Goes By – album di Bobby Vinton e George Burns del 1992
 As Time Goes By – album di Bryan Ferry del 1999
 As Time Goes By – album dei The Carpenters del 2001

Televisione 
 As Time Goes By – sitcom britannica (1992-2005)
 As Time Goes By – quindicesimo episodio dell'undicesima stagione della serie M*A*S*H del 1983
 As Time Goes By – ventitreesimo episodio della seconda stagione della serie I viaggiatori